DDW steht für:
 Der Deutsche Weinbau
 Dialog Dritte Welt
 Dutch Design Week

ddw steht für:
 Dawera-Daweloor (ISO-639-3-Code), eine der Babar-Sprachen auf den Molukken

Abkürzung